Rutilicus puede referirse a dos estrellas diferentes de la constelación de Hércules:
Beta Herculis (β Herculis / 27 Herculis), también llamada Kornephoros, la estrella más brillante de la constelación con magnitud 2,78.
Zeta Herculis (ζ Herculis / 40 Herculis), de magnitud 2,89.

Constelación de Hércules